Ammons ist der Familienname folgender Personen:
 A. R. Ammons (1926–2001), amerikanischer Dichter
 Albert Ammons (1907–1949), amerikanischer Boogie-Woogie-Pianist
 Edsel Albert Ammons (1924–2010), US-amerikanischer Bischof
 Elias M. Ammons (1860–1925), amerikanischer Politiker (Colorado)
 Gene Ammons (1925–1974), amerikanischer Tenorsaxophonist
 Teller Ammons (1895–1972), amerikanischer Politiker (Colorado)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Ammons (Kentucky)

Fließgewässer:
 Ammons Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado

Siehe auch:
 Ammons Branch
 Ammon